«Уничтожение салуна в Канзасе» () — американский короткометражный немой комедийный фильм Эдвина Портера.

Сюжет 
Фильм показывает разрушение салуна в Канзасе Кэрри Нейшн и её последователями.

Примечания

Ссылки 

Фильмы на английском языке
Фильмы США 1901 года